Nicolas Azalbert (né en 1974), critique de cinéma et réalisateur français ;
 Pierre Azalbert, joueur français de rugby à XIII.